Theodosopoulos ist der Name von 

 Costas Theodosopoulos, der Geburtsname von Costas Mandylor
 Louis Theodosopoulos, der Geburtsname von Louis Mandylor